Станича́нский либо Стани́чненский се́льский сове́т — входит в состав Нововодолажского района Харьковской области Украины.

Административный центр сельского совета находился в селе Станичное.

История 
 ? — дата образования.

Населённые пункты совета 

 село Стани́чное 
 село Белоу́совка 
 село Ви́нники 
 село Гаври́ловка 
 село Дегтя́рка 
 село Слобожа́нское 
 село Литовки 
 село Ляшо́вка 
 село Москальцо́вка 
 село Печиевка

Ликвидированные населённые пункты 

 село Белицковка 
 село Карава́новка 
 село Цацковка

Примечания 

Местные советы (Нововодолажский район)